Сантијаго Јосондуа има више значења:

 Општина Сантијаго Јосондуа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Јосондуа (Сантијаго Јосондуа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику